Voici la liste des planètes mineures numérotées de 107001 à 108000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 107001 à 108000

107001-107100

107101-107200

107201-107300

107301-107400

107401-107500

107501-107600

107601-107700

107701-107800

107801-107900

107901-108000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000